Ústí est un toponyme qui peut désigner :

Ústí, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Ústí, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Ústí, une commune du district de Vsetín, dans la région de Zlín ;
 Ústí nad Labem, une ville du district d'Ústí nad Labem, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Ústí nad Orlicí, une ville du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice ;
 Sezimovo Ústí, une ville du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud.